Селивановская — сельский населённый пункт в Виноградовском районе Архангельской области России. Входит в состав Виноградовского муниципального округа. До 2021 года входила в состав Осиновского сельского поселения, хотя первоначально планировалось создать Конецгорское сельское поселение.

География 
Деревня Селивановская находится на правом берегу реки Северная Двина. Входит в состав села Ростовское. Через деревню проходит автотрасса Усть-Ваеньга — Осиново — Шиленьга — Корбала — Ростовское — Селивановская — Конецгорье — Рочегда — Кургомень — Топса — Сергеевская — Сельменьга — Борок — Фалюки.

История 
До 1926 года существовала Ростовская волость, куда входила деревня Селивановская, затем, до 1929 года, Ростовский сельский совет находился в Кургоминской волости. С 1954 года по 1992 год Селивановская входила в состав в составе в Конецгорского сельсовета. С 2004 по 2021 год — в Осиновском сельском поселении.

Население 

В деревне на 1.01.2010 проживало 55 человек. В 2009 году было 59 чел., в том числе 14 пенсионеров.

См. также 
 Клоново
 Клоновское
 Клоновский заказник

Литература 
 Архангельская область. Список населённых мест на 1-е мая 1922 года
 Озол Л. Ю.: Летопись Двиноважья

Примечания

Ссылки 
 Боговая-Некрасова С.: Правда Северо-Запада 12 октября 2005 (42) Деревня с именем ростовским
 Подчинённые пункты Ростовского сельсовета/Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах

Карты 
 Топографическая карта P-38-39,40. (Лист Рочегда)
 Селивановская на Wikimapia
 Селивановская. Публичная кадастровая карта

Населённые пункты Виноградовского района (Архангельская область)